Eiertaart is een zoete Filipijnse taart met een vulling van eiervla en een krokant bruine bovenkant gemaakt van eiwitten.

Het is gemaakt met bloem, suiker, melk, boter en eieren. Calamansi-sap of zest kan ook worden toegevoegd. Het is een soort custardtaart. Eiertaarten worden vaak verkocht in bakkerijen in de Filippijnen.

Filipijnse keuken